Yang (杨), een veelvoorkomende Chinese achternaam
Yang (羊), een Chinese achternaam
Yang (养), een Chinese achternaam
Yang (仰), een Chinese achternaam
Yang (阳), een Chinese achternaam
Ouyang, een Chinese achternaam
Yangshe, een Chinese achternaam
Gongyang, een Chinese achternaam
Puyang (achternaam), een Chinese achternaam